Бе́лая Ре́чка:

Россия 
 Белая Речка — микрорайон города Кольчугино во Владимирской области, до 2001 года — пгт.
 Белая Речка — село в составе городского округа города Нальчик в Кабардино-Балкарии.
 Белая Речка — река в Кабардино-Балкарии.
 Белая Речка — старое название реки Хыпста в Гудаутском районе Абхазии
 Белая Речка (Мурманская область) — ранее существовавший посёлок в Мурманской области.

Украина 
 Белая Речка — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.